Открытый чемпионат Брюсселя 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2013 является 3-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Брюсселе с 20 по 25 мая 2013 года. Турнир являлся одним из последних соревнований соревнованием WTA перед Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Кайя Канепи выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пэн Шуай уступает все свои пять финалов соревнований в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Анна-Лена Грёнефельд выигрывает 1-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.
 Квета Пешке выигрывает 1-й титул в сезоне и 25-й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Брюсселя
 WTA Тур 2013
 Премьер турнир WTA
 Портал: Теннис

Бельгия
Теннис
Май 2013 года
2013